Pironkow ist der Familienname folgender Personen:

 Encho Pironkow (* 1932), bulgarischer Künstler und Maler
 Simeon Pironkow (1927–2000), bulgarischer Komponist

Siehe auch:
 Pironkowa